Статья о выступлении российского футбольного клуба «Анжи» в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА.

Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) выступал в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА в сезонах 2001/02, 2012/13 и 2013/14.

Кубок УЕФА 2001/02

Первый круг 
В 2001 году Анжи завоевал право выступать в Кубке УЕФА. Жребий свёл «Анжи» с многократным чемпионом Шотландии клубом «Рейнджерс» из Глазго. Из-за близкого расположения Махачкалы к Чечне шотландцы во главе с Диком Адвокатом категорически отказались ехать в этот регион и комитет УЕФА принял решение провести один матч на нейтральной территории в Варшаве. «Рейнджерс», в упорной борьбе, выиграл матч со счётом 1:0.

Лига Европы УЕФА 2012/13 
В 2012 году заняв 5 место в Премьер-лиге России «Анжи» во второй раз получает право выступать в еврокубках. 30 июня 2012 на заседании исполнительного комитета УЕФА в Киеве было принято решение не проводить домашние матчи Лиги Европы УЕФА сезона 2012/13 на территории Дагестана. В этом сезоне «Анжи» вышел в групповой раунд. Домашним стадионом «Анжи» в еврокубках сезона 2012—2013 выбран «Сатурн» в Раменском.

23 сентября Анжи провёл матч четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы на московском стадионе Локомотив против голландского клуба АЗ и победил со счётом 1:0. Матч проходил в достаточно напряженной обстановке: несколько сотен болельщиков московских команд в течение всей игры скандировали нелицеприятные лозунги в адрес «Анжи» и президента ФК «Локомотив» (Москва) Ольги Смородской, а после игры в городе произошло несколько стычек между фанатами. Болельщики «Локомотива» были категорически против того, чтобы сдавать стадион в аренду Анжи, но руководство московского клуба решило не учитывать их мнение и отдало в аренду стадион для проведения матчей групповой стадии турнира Лиги Европы.

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой раунд

1/16 финала

1/8 финала

Лига Европы УЕФА 2013/14 
Заняв третье место в сезоне 2012/2013 в чемпионате Российской Футбольной премьер-лиги, клуб получил право стартовать в розыгрыше Лиги Европы 2013/2014 сразу с группового этапа.

Жеребьёвка группового этапа розыгрыша Лиги Европы 2013/2014 определила в соперники Анжи по группе K лондонский Тоттенхэм Хотспур, тираспольский Шериф и норвежский Тромсё из одноимённого города.

Дважды выиграв у Тромсе и дважды сыграв вничью с Шерифом, Анжи уже в пятом туре группового этапа обеспечил себе выход в весеннюю стадию турнира.

В соперники по 1/16 финала Анжи достался бельгийский Генк. На своём поле Анжи сыграл с Генком вничью, а в гостях одержал победу со счётом 2:0. В 1/8 Анжи играл с голландским АЗ Алкмаар. Уступив на выезде 0:1, дома Анжи сыграл с АЗ вничью 0:0 и завершил своё выступление в еврокубках сезона 2013/2014.

Итоговые результаты 
По состоянию на 20 марта 2014 года:

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 20 марта 2014 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 20 марта 2014 года:

Примечания 

ФК «Анжи»
Анжи